Никола Ракочевич (; род. , Крагуевац) — сербский актёр, известен по фильмам «Войн шайтана» и «Стрижка». В 2013 году вошёл в десятку лучших молодых актёров Европы.

Карьера 
В 2015 сыграл одну из основных ролей в мини-сериале «Последние пантеры».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

 

Родившиеся в Крагуеваце
Родившиеся в Сербии